Роман Проха́зка (; 14 марта 1989, Трнава, Чехословакия) — словацкий футболист, полузащитник польского клуба «Спартак» (Трнава) и сборной Словакии.

Клубная карьера 
Прохазка — воспитанник клуба «Спартак» из своего родного города. 13 мая 2007 года в матче против «Элдус Моченок» он дебютировал в чемпионате Словакии в возрасте 18 лет. В 2012 году Прохазка перешёл в болгарский «Левски». 11 августа в матче против бургасского «Черноморца» он дебютировал в чемпионате Болгарии. По окончании сезона Роман на правах аренды вернулся в транвский «Спартак». Летом 2014 года он вновь присоединился к «Левски». 2 августа в поединке против столичного «Локомотива» Роман забил свой первый гол за команду.

Летом 2018 года Прохазска перешёл в пльзеньскую «Викторию». 20 июля в матче против столичной «Дуклы» он дебютировал в Гамбринус лиге. 4 августа в поединке против «Сигмы» Роман забил свой первый гол за «Викторию».

Карьера в сборной 
10 августа 2011 года в товарищеском матче против сборной Австрии Прохазка дебютировал за сборную Словакии, заменив во втором тайме Юрая Куцку.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Гурника»  
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Виктория» Пльзень
Игроки ФК «Гурник» Забже